Božikovac est un toponyme qui peut désigner :
Božikovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
l'île de Božikovac, en Croatie.